Ernesto García puede referirse a:
 Ernesto García (militar) (1884-1955), militar mexicano;
 Ernesto García Cabral (1890-1968), dibujante mexicano;
 Ernesto García Calderón (1936-1978), periodista peruano;
 Ernesto García Camarero (1932-2022), informático y bibliotecario español;
 Ernesto García-Quijada (1940-1979), militar español;
 Carlos Ernesto García (1960-), escritor y periodista salvadoreño.